Berlinghiero Gessi (1563-1639), un cardinal italien ;
 Francesco Gessi (1588-1649), un peintre italien baroque de l'école bolonaise.

 Oliva Gessi, une commune italienne.

Gessi peut aussi désigner :
 gessi, le pluriel de geis, dans la littérature médiévale irlandaise, un interdit ou une injonction lié au surnaturel et à la magie.